Icarus (slovensko Ikar) je lahko:
 1566 Icarus - asteroid
 Kid Icarus - računalniška igra
 Icarus (stripi)
 HMS Icarus

Glej tudi 
 Ikar